Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga steht für:

 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (1963–1974), damals zweithöchste Spielklasse des deutschen Fußballs
 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (1994–2000), damals dritthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs
 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (2008–2012), damals vierthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs
 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (seit 2012), vierthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs
 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (alle Spielzeiten), Tabelle aller Spielzeiten der Regionalliga